Arondismentul Forbach (în ) este un arondisment din departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Behren-lès-Forbach
 Cantonul Forbach
 Cantonul Freyming-Merlebach
 Cantonul Grostenquin
 Cantonul Saint-Avold-1
 Cantonul Saint-Avold-2
 Cantonul Stiring-Wendel

Comune 

Forbach